Списък на всички герои в сериала Люк Кейдж по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия Netflix.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон 

Люк Кейдж
Сериали от Киновселената на Марвел